Pasīkhān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pasīkhān (ort, lat 37,25, long 49,47), Gilan, 
 Pasīkhān (ort, lat 37,27, long 49,49), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar